Tenisový turnaj ATP St. Petersburg Open 2008 se konal ve dnech 20. - 26. října v ruském Petrohradu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,049,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2008